Perversa puede referirse a:
Perversión

Biónimos
Smerinthulus perversa, especie de polilla
Pyrota perversa especie de coleóptero

La perversa, artista urbana y bailarina

Otros usos
Leyes perversas, Francia, finales del siglo XIX